Baldwin kan syfta på:

 Baldwin (namn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Baldwin (äpple) – ett äpple från New England
 Baldwin Piano Company – en amerikansk pianotillverkare
 Baldwins regler – inom den organiska kemin en uppsättning regler eller snarare riktlinjer för ringslutning av alicykliska föreningar

Geografi

USA 

 Baldwin, Florida, Duval County, 
 Baldwin, Georgia, Habersham County, 
 Baldwin, Illinois, Randolph County, 
 Baldwin, Louisiana, Saint Mary Parish, 
 Baldwin, Iowa, Jackson County, 
 Baldwin, Michigan, countyhuvudort, Lake County, 
 Baldwin, New York, Nassau County, 
 Baldwin, Pennsylvania, Allegheny County, 
 Baldwin, Wisconsin, Saint Croix County,

Se även
Baldwin County – flera